

В настоящем списке в алфавитном порядке представлены Герои Советского Союза и Герои Российской Федерации, родившиеся или жившие на территории современной Тульской области. Список содержит информацию о дате Указа о присвоении звания, роде войск, должности и воинском звании Героев на время присвоения звания Героя Советского Союза или Героя Российской Федерации, годах жизни с указанием даты рождения по старому и новому стилям.

Первым человеком, удостоенным звания «Герой Советского Союза» и родившимся на территории Тульской области, был Михаил Владимирович Юдин (звание присвоено 27 июня 1937 года за участие в Гражданской войне в Испании на стороне республиканцев), а последним — Валерий Владимирович Поляков (звание присвоено 27 апреля 1989 года за успешное осуществление космического полёта и проявленные при этом мужество и героизм).

Дважды Герои Советского Союза

Герои Советского Союза

Герои Российской Федерации

Герои Советского Союза и Российской Федерации

Статистика

См. также 
 Список полных кавалеров Ордена Славы (Тульская область)

Примечания

Литература 
 
 Туляки — Герои Советского Союза / Ред. коллегия: А. М. Аполлонова, Н. И. Бортякова, А. А. Елькин и др. — Тула: Приокское книжное издательство. — 1967. — 446 с.
 Тульский биографический словарь. В 2 т. — Тула: Пересвет, 1996. Т. 1: А-Л. — 334 с., Т. 2: М-Я. — 351 с.

Ссылки 
 «Герои Страны»
 Герои Советского Союза Тульской области

Тульская область
Тульская область